Макеев, Евгений:
 Макеев, Евгений Владимирович (род. 1989) — российский футболист, защитник.
 Макеев, Евгений Николаевич (1928—2008) — советский, российский дипломат.